Pearl City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pearl City (Hawaii)
 Pearl City (Illinois)
 Pearl City (Tennessee)
 Pearl City (Texas)